Тодрия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Тодрия, Вениамин Ивлианович (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тодрия, Николай Парназович (род. 1926) — советский футболист.
 Тодрия, Сильвестр Ясевич (1880—1936) — участник революционного движения в России, советский государственный деятель